Belice puede hacer referencia a:

Belice, país del Caribe.
Ciudad de Belice, antigua capital de Belice y ciudad más poblada del país.
Río Belice, curso de agua de Belice.
Río Belice, curso de agua de Sicilia, Italia.